A maraton kifejezés jelenthet még 42 195 méter távot, így használják különféle versenyek távolságának meghatározására.
 Maraton: 42 195 méter távú futóverseny
 Ultramaraton: olyan futóesemény, melynek távja hosszabb a hagyományos maratoni táv 42,195 kilométerénél

Történelem
 Ptolemaiosz Marathón
 Marathóni csata: a görög–perzsa háború egyik legjelentősebb ütközete, amely Athén és a perzsák között zajlott i. e. 490-ben. I. Dareiosz hadai ütköztek meg a Miltiadész vezette görög sereggel

Földrajz

Görögország
 Marathón, település és síkság Görögországban; a marathóni csata színhelye

Kanada
 Marathon (Ontario)

Amerikai Egyesült Államok
 Marathon (Florida)
 Marathon (Iowa)
 Marathon Township, Michigan
 Marathon (város, New York állam)
 Marathon (falu, New York állam)
 Marathon (Ohio)
 Marathon (Texas)
 Marathon (Wisconsin)
 Marathon megye, megye Wisconsin államban
 Marathon City, város Wisconsin államban

Csillagászat
 4356 Marathon, kisbolygó

Zene
 Marathon, magyar rockegyüttes

Albumok
 Marathon, a Mecki Mark Men 1971-es lemeze
 Marathon, a Neoton Família 1980-as magyar nyelvű lemeze
 Marathon, a Neoton Família 1981-es magyar angol lemeze
 Marathon, az Olympic együttes 1977-es albuma
 Marathon, a Picture 1987-es albuma
 Marathon, Pugh Rogefeldt 1999-es albuma
 Marathon, Rodney Franklin 1984-es albuma
 Marathon, a Saga 2003-as albuma
 Marathon, Santana 1979-es lemeze

Dalok
 Marathon, Kayo Dot-dal a Choirs of the Eye albumról
 Marathon, a Dilated Peoples dala a Neighborhood Watch c. albumról
 Marathon, az Olympic együttes dala a Marathón c. albumról (1977)
 Marathon, a Rush együttes dala a Power Windows c. albumról (1985)
 Marathon, Tennis-dal a Cape Dory c. albumról

Számítástechnika
 Marathon (videójáték), a Marathon videójáték-trilógia első része (1994)
 Marathon 2: Durandal, a trilógia második része (1995)
 Marathon Infinity, a trilógia harmadik része (1996)

Édesség
 Marathon (édesség), 1973 és 1982 között gyártott amerikai csokoládé

Televíziózás 
 televíziós maraton: olyan időszak, amikor a televízióban egy adott témához kapcsolódó műsorokat vagy egy adott műsort sugároznak egy hosszabb ideig
 maratoni sorozatnézés: egy-egy sorozat több epizódjának vagy évadának megnézése egymás után, rövid időn belül